Бармен 1869 — 8-й конгресс Западногерманского шахматного союза. В главном турнире принимали участие 6 немецких шахматистов. Уверенную победу одержал А. Андерсен, выигравший все партии. 2-й приз после дополнительного турнира достался И. Минквицу. Ни одна из партий турнира не закончилась вничью.

Турнирная таблица

Дополнительный турнир за 2-й приз

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess
 Партии дополнительного турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии 
1869 год в шахматах
Спортивные соревнования в Вуппертале